Marqueza Football Club foi uma agremiação esportiva da cidade do Rio de Janeiro.

História 

O clube disputou o Campeonato Carioca de Futebol da Segunda Divisão de 1928  da Liga Brasileira de Desportos:

Estatísticas

Participações 

Clubes de futebol extintos da cidade do Rio de Janeiro